Die Statistiken zur COVID-19-Pandemie im 2. Halbjahr 2020 enthalten zwei Tabellen mit wochenweisen Daten der Weltgesundheitsorganisation zu den jeweils bestätigten kumulierten Infektionsfällen und Todesfällen.

Datengrundlage 
Die Daten stammen bis zum 9. August 2020 aus den bis dahin täglich veröffentlichten Situation Reports der WHO des jeweiligen Sonntags einer Woche. Seit dem 17. August 2020 erfolgt die Veröffentlichung einmal wöchentlich montags in den Weekly Epidemiological Updates,
aber auch diese Daten beziehen sich auf den davor liegenden Sonntag. 

Zur Art und Weise der Erstellung der Statistiken siehe die Anmerkungen zu den Statistiken der WHO im Übersichtsartikel zu den Statistiken der Pandemie.

Bestätigte Infektionsfälle

Todesfälle

Anmerkungen

Einzelnachweise 

HJ2 2020
2020